HMS Centurion je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Centurion (1650) 
 HMS Centurion (1691) 
 HMS Centurion (1732) 
 HMS Centurion (1774) 
 HMS Centurion (1844) 
 HMS Centurion (1892) 
 HMS Centurion (1911) 
 HMS Centurion (1945)

Centurion